Cumbayá puede referirse a:
 Cumbayá, parroquia de Ecuador;
 Cumbayá; canción de Pee Wee;
 Kumbayá o Cumbayá, canción popular de origen afroamericano.